Mirante, local elevado de onde se descortina um panorama
Ou ainda:
 Mirante (Bahia) - município no Brasil
 Mirante da Serra (Rondônia) - município no Brasil
 Mirante do Paranapanema (São Paulo) - município no Brasil
 Mirante (Campina Grande) - bairro brasileiro

Desambiguação